Псевдолурус (Pseudaelurus) — доісторична кішка, яка жила в Європі, Азії та Північній Америці в міоцені 20-8 мільйонів років тому. Є предком сучасних малих кішок та пантерових, а також вимерлих махайродових та їх спадкоємців проаілурусів. На початку мешкали на континенті Євразія; 18,5 мільйонів років тому стали першими котячими, які перейшли в Північну Америку. Тварина мала стрункі пропорції, короткі як у віверових лапи. Припускають, що тварина мала гнучке тіло, яке допомагало їй лазити по деревам.

Примітки

Посилання 
 
 Tedford, R. H.; Galusha, T.; Skinner, M. F.; Taylor, B. E.; Fields, R. W.; Macdonald, J. R.; Rensberger, J. M.; Webb, S. D.; and Whistler, D.P. (1987).  "Faunal succession and biochronology of the Arikareean through Hemphillian interval (late Oligocene through earliest Pliocene epochs) in North America". in Woodburne, M. O. Cenozoic mammals of North America: Geochronology and biostratigraphy. Berkeley: University of California Press. pp. 153–210. ISBN 0-520-05392-3.
 

Вимерлі коти
Ссавці міоцену